Fejes ist der Familienname folgender Personen:
 András Fejes (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Gábor Fejes (* 1989), ungarischer Radrennfahrer
 Gábor Fejes Tóth (* 1947), ungarischer Mathematiker
 István Fejes (1891–1940), ungarischer Jagdpilot
 Judit Fejes (* 1967), ungarische Badmintonspielerin
 László Fejes Tóth (1915–2005), ungarischer Mathematiker
 Nándor Fejes (* 1999), ungarischer Eishockeyspieler

Fejes bezeichnet:
 Fejes Lemezmotor és Gépgyár, ungarischer Automobilhersteller